Puerto de Cabras kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Puerto de Cabras, Mexiko, ort, Michoacán de Ocampo, Santa Ana Maya,

Spanien 

 Puerto del Rosario (vik), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Puerto del Rosario (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar